Ильза Фюрстенберг (, настоящее имя Ильза Ирмгард Функе (Ilse Irmgard Funcke); ,  — , ) — немецкая .

Ильза получила актёрское образование в 1924—1926 годах в актёрской школе при Немецком театре в Берлине. В 1926 году она получила приглашение на работу в Национальный театр в Мангейме. После этого служила в городском театре Констанца, а с 1928 года работала на берлинской сцене.

Ильза начала сниматься в кино в небольших, но характерных ролях. К наиболее известным работам Ильзы Фюрстенберг относятся роли в фильмах «Голубой ангел», «М», «Мюнхгаузен», «Капитан из Кёпеника». Актриса похоронена на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф.

Фильмография 
 1930: Голубой ангел / Der blaue Engel
 1931: Капитан из Кёпеника / Der Hauptmann von Köpenick
 1931: М / M
 1932: Das schöne Abenteuer
 1932: Das Testament des Cornelius Gulden
 1932: Unheimliche Geschichten
 1932: Mädchen zum Heiraten
 1934: Королева чардаша / Die Czardasfürstin
 1934: Jede Frau hat ein Geheimnis
 1934: Glückspilze
 1934: Hermine und die sieben Aufrechten
 1934: Hanneles Himmelfahrt
 1934: Menschen im Schatten
 1935: Die Saat geht auf
 1935: Vergiß mein nicht
 1935: Krach im Hinterhaus
 1935: Künstlerliebe
 1935: Friesennot
 1935: Lady Windermeres Fächer
 1936: Kater Lampe
 1936: Fräulein Veronika
 1936: Die un-erhörte Frau
 1936: Der lustige Witwenball
 1936: Susanne im Bade
 1936: Mädchen in Weiß
 1937: Heiratsantrag
 1937: Nachtwache im Paradies
 1937: Wie einst im Mai
 1938: Nanon
 1938: Skandal um den Hahn
 1938: Urlaub auf Ehrenwort
 1938: Der Schein trügt
 1939: Irrtum des Herzens
 1939: Onkel Fridolin
 1939: In letzter Minute
 1939: Wer küßt Madeleine?
 1939: D III 38
 1939: Salonwagen E 417
 1939: Im Namen des Volkes
 1941: Krach im Vorderhaus
 1941: Annelie
 1941: Ritt zwischen den Fronten
 1941: Kameraden
 1941: Ich klage an
 1942: Die große Liebe
 1942: Ein Zug fährt ab
 1943: Du gehörst zu mir
 1943: Я буду носить тебя на руках / Ich werde dich auf Händen tragen
 1943: Altes Herz wird wieder jung
 1943: Мюнхгаузен / Münchhausen
 1943: Ein glücklicher Mensch
 1943: Großstadtmelodie
 1944: Ein schöner Tag
 1944: Улица Большая Свобода, 7 / Große Freiheit Nr. 7
 1945: Kamerad Hedwig
 1948: Intimitäten
 1949: Das Gesetz der Liebe
 1950: Die Frau von gestern Nacht
 1951: Sündige Grenze
 1953: Die Prinzessin und der Schweinehirt
 1953: Vati macht Dummheiten
 1954: Staatsanwältin Corda
 1954: Канарис — Canaris
 1954: Die goldene Pest
 1956: Der Hauptmann von Köpenick
 1957: Die Frühreifen
 1958: Das gab’s nur einmal
 1958: Romarei, das Mädchen mit den grünen Augen
 1958: Schwarzwälder Kirsch
 1959: Die feuerrote Baronesse
 1959: Aus dem Tagebuch eines Frauenarztes
 1961: Zwei unter Millionen
 1965: Überstunden
 1965: Kubinke
 1966: Das Lächeln der Gioconda
 1968: Der Snob
 1969: Wenn süß das Mondlicht auf den Hügeln schläft
 1970: Die Feuerzangenbowle
 1970: Unternehmer

Примечания

Ссылки 
 
 Биография

Похороненные на кладбище Вальдфридхоф (Мюнхен)